Changhan (în ) este un district (Amphoe) din provincia Roi Et, Thailanda, cu o populație de 47.832 de locuitori și o suprafață de 165,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 8 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 110 de sate (muban).

Amphoe în provincia Roi Et